Sivas, szeldzsuk emirátus a 14. században
 Sivas, törökországi tartomány
 Sivas, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Sivas, az azonos nevű török tartomány székhelye